Mistrzostwa Francji w Skokach Narciarskich 2020 – zawody mające na celu wyłonić mistrza Francji, które rozegrane zostały 10 października na skoczni średniej HS72 w kompleksie Tremplin des Bas-Rupts w Gérardmer.

Zawody początkowo miały odbyć się w marcu 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, zostały przełożone na termin październikowy. Tytuły mistrzów kraju indywidualnie wywalczyli Joséphine Pagnier i  Valentin Foubert, a drużynowo najlepsza była Sabaudia.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn (10.10.2020) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny kobiet (10.10.2020) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs drużynowy (10.10.2020) 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Mistrzostwa Francji w skokach narciarskich
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich
2020 we Francji
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19